Roa pode se referir a:
Retorno sobre ativos
Augusto Roa Bastos
Carlos Roa

Localidades
Roa (Burgos)
Hanga Roa

Zoologia
Roa (peixe), gênero da família Chaetodontidae

Desambiguação